Anić bzw. Anic ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Anić (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Damir Anić (* 1944), jugoslawischer Turner

 Franka Anić (* 1991), slowenische Taekwondoin
 Igor Anic (* 1987), französischer Handballspieler
 Ivan Anić (* 1996), serbischer Eishockeyspieler
 Lazar Anić (* 1991), serbischer Leichtathlet
 Lovro Anić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Stefan Anić (* 1997), bosnischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Anik